

Ім'я 

  ( 1991) — новозеландська танцівниця, співачка й акторка
  ( 1942) — американський політик

Прізвище 

  (1788—1857) — американський політик
  (1682—1760) — одна зі звинувачуваних у процесі над салемськими відьмами
 Кахім Перріс, Кахім Ентоні Перріс (англ. Kaheem Anthony Parris, нар. 6 січня 2000) — ямайський футболіст
  ( 1949) — південно-африканський і британський політик
  (1653—1720) — пуританський міністр у Салемі під час процесу над салемськими відьмами, батько однієї зі звинувачуваних і дядько іншої.
  (1929—2010) — американський політик

Див. також 
 Перрис
 Перис
 Періс Гілтон ( 1981) — американська фотомодель